Аузу () — населённый пункт в северном Чаде, в регионе Тибести, центр одноимённой подпрефектуры департамента Восточное Тибести.

История 
В 1987 году ливийские вооружённые силы заняли Аузу в ходе чадско-ливийской войны. Этот город был последним форпостом ливийцев на севере Чада с наличием танков Т-55. Чадские вооружённые силы использовали внедорожники марки Тойота для атаки ливийских позиций. 16 августа 1987 года чадские военные вернули контроль над городом Аузу, нанеся поражение ливийским войскам.

География 
Абсолютная высота — 1074 метра над уровнем моря.

Климат

Примечания 

Города Чада